Села:
 Червона Долина — Вінницька область, Теплицький район
 Червона Долина — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Червона Долина — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Червона Долина — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Червона Долина — Миколаївська область, Снігурівський район
 Червона Долина — Полтавська область, Полтавський район
 Червона Долина — Сумська область, Липоводолинський район
 Червона Долина — Харківська область, Сахновщинський район